Urville peut faire référence  à :

 Plusieurs communes françaises
 Urville, dans l'Aube
 Urville, dans le Calvados
 Urville, dans la Manche, aussi appelée Urville-Bocage
 Urville, dans les Vosges
 Urville-Nacqueville, dans la Manche, issue de la fusion d'Urville-Hague et de Nacqueville en 1964.
Un château :
Château d'Urville
D'après  Jules Dumont d'Urville, navigateur et explorateur français :
 
 Île d'Urville, une île de Nouvelle-Zélande ;
 Île d'Urville, une île de l'océan Austral, dans le groupe des îles Joinville, au large de la péninsule Antarctique.
 Mer d'Urville, dans l'océan Antarctique.
 Mont d'Urville, le plus haut point de l'île Auckland.
 Pic d'Urville, un sommet au-dessus de Port-Moresby en Nouvelle-Guinée.
 Urville, ville insulaire imaginaire (et titre du livre qui la décrit), créée par l'autiste français Gilles Tréhin.
 , film documentaire allemand d' qui se déroule alternativement à Urville (Vosges) en Lorraine, Urville (Aube) en Champagne-Ardenne, Urville (Calvados) en Normandie et - en « fil rouge » - dans la ville imaginaire d'Urville, sur une île au large de la Côte d'Azur.

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France